Juho Lammikko (né le  à Noormarkku, en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'Ässät, c'est avec cette équipe que Lammikko est junior. Durant le repêchage 2013 de la KHL, il est sélectionné au  rang par l'Atlant Mytichtchi. Il fait ses débuts professionnels avec l'Ässät en 2013. En prévision du repêchage 2014 de la LNH, il est classé comme quatorzième meilleur espoir européen. Il est finalement choisit au  rang par les Panthers de la Floride. Plus tard dans l'été, il est choisi au  rang par les Frontenacs de Kingston dans le repêchage des joueurs importés de la LCH. Le , les Frontenacs annoncent que Lammikko ce joindra à la formation junior ontarienne en compagnie de Samuel Field et Jarkko Parikka. Il retourne à Pori après une saison, mais revient à Kingston le .

Le , il signe un contrat d'entrée de trois ans avec les Panthers. Il est immédiatement assigné aux Pirates de Portland, alors club-école de l'équipe, en compagnie de Lawson Crouse. Ceci lui permet de jouer le dernier match de la campagne avec l'équipe. Après deux années passées avec le nouveau club ferme de l'équipe, les Thunderbirds de Springfield, il se fait remarquer lors du camp d'entrainement en prévision de la campagne 2018-2019 de la LNH. Cependant, malgré les commentaires encourageants de l'entraineur Bob Boughner, il est recoupé de la formation pour respecter la taille d'effectif maximale admise. Cependant, une blessure de Derek MacKenzie lui permet de faire ses débuts dans la LNH le  contre les Blue Jackets de Columbus. Il quitte par la suite pour la Finlande puis la Russie avec de revenir avec les Panthers pour la saison 2020-2021.

Le , il est échangé aux Canucks de Vancouver en compagnie de Noah Juulsen en retour de Olli Juolevi.

Carrière internationale 
Lammikko représente la Finlande au niveau international. Il participe à ses premières sélections durant la campagne 2018-2019. En 2019, il participe à son premier championnat du monde sénior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012 || Ässät U16 || Jr. C SM-sarja Q || 5|| 7|| 8|| 15|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Ässät U16 || Jr. C I-divisioona || 26|| 52|| 51|| 103|| 40|| 9|| 11|| 15|| 26|| 12
|-
| 2011-2012 || Ässät U18 || Jr. B SM-sarja || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Ässät U20 || Jr. A SM-liiga || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Ässät U18 || Jr. B SM-sarja || 31|| 21|| 32|| 53|| 22|| 9|| 5|| 6|| 11|| 12
|-
| 2012-2013 || Ässät U20 || Jr. A SM-liiga || 15|| 0|| 1|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Ässät U20 || Jr. A SM-liiga || 37|| 17|| 25|| 42|| 32|| 11|| 3|| 5|| 8|| 28
|-
| 2013-2014 || Ässät || Liiga || 20|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Frontenacs de Kingston || LHO || 64|| 18|| 26|| 44|| 36|| 4|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2015-2016 || Ässät || Liiga || 5|| 2|| 0|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Frontenacs de Kingston || LHO || 59|| 22|| 33|| 55|| 51|| 9|| 3|| 4|| 7|| 6
|-
| 2015-2016 || Pirates de Portland || LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 47|| 6|| 5|| 11|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 59|| 8|| 20|| 28|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 36|| 6|| 12|| 18|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Panthers de la Floride || LNH || 40|| 0|| 6|| 6|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Kärpät Oulu || Liiga || 57|| 22|| 29|| 51|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Metallourg Magnitogorsk ||  KHL || 22 || 6 || 2 || 8 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Panthers de la Floride || LNH || 44 || 4 || 1 || 5 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Canucks de Vancouver || LNH || 75 || 7 || 8 || 15 || 14 || - || - || - || - || -

| 159 || 11 || 15 || 26 || 30 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2011-2012 || align="left"|International-Jr U16 || 4 || 0 || 2 || 2 || 0 || +3 || 
|-
| 2012-2013 || align="left"|International-Jr U17 || 6 || 1 || 1 || 2 || 0 || -2 || 
|-
| 2013 || align="left"|Défi mondial U17 || 5 || 0 || 6 || 6 || 2 ||  || align="left"|  place
|-
| 2013 || align="left"|Coupe Hlinka-Gretzky || 4 || 3 || 3 || 6 || 6 || +3 || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013-2014 || align="left"|International-Jr U18 || 20 || 7 || 7 || 14 || 8 ||  || 
|-
| 2014 || align="left"|Championnat du monde U18 || 6 || 1 || 1 || 2 || 6 || +3 || align="left"|  place
|-
| 2014-2015 || align="left"|International-Jr U20 || 6 || 0 || 2 || 2 || 6 ||  || 
|-
| 2015-2016 || align="left"|International-Jr U20 || 12 || 1 || 0 || 1 || 6 || +3 || 
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde U20 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || +2 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2018-2019 || align="left"|International ||  11 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0  || align="left"|
|-
| 2018-2019 || align="left"|Euro Hockey Tour || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2022 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 2|| 2|| 5|| +4|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en janvier 1996
Naissance à Noormarkku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Choix de repêchage de l'Atlant Mytichtchi
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur des Canucks de Vancouver